Појам Елсниц може да се односи на:
 Елсниц (Ерцгебирге), град је у њемачкој савезној држави Саксонија
 Елсниц (Фогтланд), град је у њемачкој савезној држави Саксонија